koncentrator (ang. hub) – urządzenie w sieci komputerowej,
 hub – serwer sieci Direct Connect.
 węzeł lotniczy, hub lotniczy – lotniczy port przesiadkowy
 Hub – miasto w Pakistanie, w prowincji Beludżystan